Junqueira ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Junqueira (* 1976), brasilianischer Automobilrennfahrer
 Diego Junqueira (* 1980), argentinischer Tennisspieler
 Ivan Junqueira (1934–2014), brasilianischer Journalist und Dichter
 José Junqueira de Oliveira (1910–1985), brasilianischer Fußballspieler und -trainer

Junqueira ist der Name zweier Gemeinden in Portugal:
 Junqueira (Vale de Cambra)
 Junqueira (Vila do Conde)